Le nom de ligne dorée ou ligne or (Gold Line, Gold line ou Goldline en anglais) est donné à :

Transports 
Dans le domaine des transports en commun, cela peut faire référence à :
  Ligne dorée du métro d'Atlanta ; 
 Ligne dorée du métro léger de Denver ;
 Ligne dorée du métro de Los Angeles, (ancien nom de la ligne L) ;
 Ligne dorée du métro léger de Sacramento ;
 Ligne or du métro de Doha ;
 CityLynx Gold Line du métro léger de Charlotte ;
 Gimpo Goldline du métro de Séoul.

Autres 
Goldline, a marque of Ulsterbus
Goldline International, entreprise vendant à des investisseurs et collectionneurs des pièces en or et en argent, ainsi que d'autres métaux précieux.
Goldline Travel, a brand of Reading Transport
Stagecoach Goldline, the "Goldline" brand for Stagecoach Group
Salema porgy (Sarpa salpa), an East Atlantic and Mediterranean fish also known as goldline

Articles connexes